Orfeusz – pieśniarz w mitologii greckiej
 Orfeusz – imię męskie
 Orfeusz – opera Claudia Monteverdiego
 Orfeusz – w teorii wielkiego zderzenia nazwa hipotetycznej planety, z którą zderzyła się młoda Ziemia, tworząc Księżyc
 Orfeusz – zespół muzyczny
 Orfeusz – polska nagroda poetycka
 Orfeusz – obraz Gustave’a Moreau

Zobacz też 
 Orfeusz i Eurydyka – opera Christopha Willibalda Glucka
 Dusza filozofa albo Orfeusz i Eurydyka – opera Josepha Haydna
 Orfeusz w piekle – operetka Jacques’a Offenbacha
 Orfeusz i Eurydyka – obraz Petera Paula Rubensa
 Orfeusz i Eurydyka – poemat Czesława Miłosza